Белоко́нь — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Белоконь, Алексей Никитич (1907—1975) — советский учёный, химик-аналитик, лауреат Сталинской премии.
 Белоконь, Владимир Григорьевич (род. 1969) — советский и украинский легкоатлет.
 Белоконь, Ефим Леонтьевич (1910—1992) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Белоконь, Иван Петрович (1914—1975) — советский ботаник и историк науки.
 Белоконь, Кузьма Филимонович (1915—2005) — Герой Советского Союза.
 Белоконь, Максим Витальевич (1997 — 2022) — Герой Украины.
 Белоконь, Надежда Аврамовна (1893—1981) — украинская художница, мастер петриковской росписи, мастер народного искусства УССР.
 Белоконь, Николай Иович (1899—1970) — доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Белоконь, Пётр Ксенофонтович (1917—1973) — Герой Советского Союза.
 Белоконь, Екатерина (род. 1979) — солистка группы Вельвеt.